Rotzenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Rotzenbach (Aubächle), rechter Zufluss des Aubächles (zum Sasbach, zur Acher) bei Aubach, Gemeinde Lauf, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rotzenbach (Steinach), rechter Zufluss vom Leiterberg der Steinach (zum Neckar in Neckarsteinach) vor Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg